Gorzów Wielkopolski – miasto na prawach powiatu w woj. lubuskim, siedziba wojewody lubuskiego
 Gorzów Śląski – miasto i gmina w woj. opolskim, w powiecie oleskim
 Gorzów – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gm. Chełmek